Hindley – miasto w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Hindley – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)